Der Salm-Radweg ist ein Radweg entlang des Moselzuflusses Salm in der Wittlicher Senke zwischen Klüsserath und Dreis in der Eifel in Rheinland-Pfalz. 

Er ist 16,5 km lang. Von Dreis nach Klüsserath geht es 163 m hinauf und 212 m hinunter. Teilweise ist er deckungsgleich mit dem Radweg Wittlicher Senke, der Wittlich mit Schweich verbindet.

Rad-Erlebnistag Salm 
Normalerweise gibt es jährlich den Rad-Erlebnistag Salm mit verschiedenen Veranstaltungen entlang der Strecke. 2020 wurde dieser wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Orte entlang der Strecke (von Norden nach Süden) 
 Dreis
 Salmtal
 Sehlem
 Esch
 Rivenich
 Klüsserath

Anschlussradwege 
 Mosel-Radweg in Klüsserath

Weblinks 
 Salm-Radweg auf radwanderland.de

Einzelnachweise 

Radwanderweg in Deutschland
Radweg in Rheinland-Pfalz
Verkehr (Eifel)
Tourismus (Eifel)